A Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio (PUMA) foi um grupo de polícia operacional subordinado à Superintendência Regional de Polícia Civil, do Estado de Minas Gerais, organizado para o emprego em diligências policiais de maior envergadura ou em reforço à atuação de outras unidades de polícia judiciária.

Posteriormente a sua denominação foi substituída por GOE - Grupo de Operações Estratégicas, mantidas as mesmas atribuições antes conferidas à PUMA.

Ver também
 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais